Plaats in Indonesië
 Sojomerto (Gemuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sojomerto (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java